Лас-Делисьяс и Делисьяс ( — прелесть, радость, наслаждение) — топоним, распространённый в испаноязычных странах.

Аргентина 
 Лас-Делисьяс — посёлок в провинции Энтре-Риос, в департаменте Парана.
 Лас-Делисьяс — посёлок в провинции Сантьяго-дель-Эстеро, в департаменте Пеллегрини.

Венесуэла 
 Лас-Делисьяс(es) — город в штате Тачира, в муниципалитете Рафаэль-Урданета.

Испания 
 Лас-Делисьяс — район в городе Вальядолид.
 Лас-Делисьяс — район в городе Санта-Крус-де-Тенерифе.

Колумбия 
 Лас-Делисьяс(es) — река в горах Орьенталес вблизи Боготы.

Мексика 
 Лас-Делисьяс(es) — деревня в штате Сонора, в муниципалитете Банамичи.
 Делисьяс — муниципалитет в штате Чиуауа;
 Делисьяс — город и административный цент вышеназванного муниципалитета.

Панама 
 Лас-Делисьяс(es) — посёлок в провинции Бокас-дель-Торо, в округе Чангинола.

Перу 
 Лас-Делисьяс(es) — посёлок в регионе Ла-Либертад, в провинции Трухильо, в округе Моче.